Домачи — село Лев-Толстовского района Липецкой области России. Административный центр сельского поселения Домачевский сельсовет.

География 
Стоит на ручье — притоке реки Ягодной Рясы; в районе села на нём сделаны несколько запруд. Домачи связаны прямой автодорогой со Львом Толстым — райцентром.

История 
Основаны служилыми людьми в середине XVII века. Как деревня упоминаются в переписной книге 1668 года. В 1776 году Домачи уже были селом с церковью.

Достопримечательности 
Церковь Николая Чудотворца (конец XIX века)

Население

Известные уроженцы 
В Домачах родился революционер Н. А. Ряховский.

Примечания 

Населённые пункты Лев-Толстовского района